Knofel steht für

 umgangssprachliche Bezeichnung für  Knoblauch

Knofel ist der Familienname von:

 Walter Knofel (1952–2018), österreichischer Regisseur und Autor